Марк Пла́втий Сильва́н (; умер после 9 года) — древнеримский военный и политический деятель из знатного плебейского рода Плавтиев, ординарный консул во 2 году до н. э.

Биография 
На основании некоторых эпиграфических источников в современной историографии предполагается, что Марк являлся старшим сыном в семье септемвира эпулонов, достигшего в неустановленном году претуры, носившего такое же имя, и некоей Ургулании, подруги императрицы Ливии; предположительно, его младшим братом был консул-суффект 1 года до н. э. Авл Плавтий. Таким образом, дедом Авла вполне мог являться городской претор Рима 51 года до н. э. Авл Плавтий, носивший, согласно Аппиану Александрийскому, когномен Вар ().

Благодаря покровительству жены Августа Марк достиг должности ординарного консула во 2 году до н. э., которую занимал вместе с императором Октавианом Августом. В 4—5 годах Сильван находился на посту проконсула Азии. Затем, в 6 году он стал легатом-пропретором Галатии, где принимал участие в подавлении восстания исавров.

Пока Сильван находился в провинции, началось Великое Иллирийское восстание. В 7 году Сильван был вызван Тиберием, который являлся главнокомандующим римской армией в Иллирии, приказавшим ему привести свои войска, чтобы помочь подавить восстание. Плавтий присоединился к легату Мёзии Авлу Цецине Северу и сражался против бунтовщиков в битве при Сирмии. Римские войска одержали победу, но понесли очень большие потери. Сильван оставался во главе своих войск до 9 года. В течение этого времени он воевал в Паннонии, Далмации, а также Иллирии.

Хотя Плавтий служил под командованием Тиберия в течение всего восстания, у Тиберия были некоторые сомнения относительно Сильвана, особенно вызывала подозрения его тесная связь с матерью Тиберия Ливией.

Известно, что супругой Марка Плавтия являлась некая Ларция, дочь Гнея, сыном — претор Марк Плавтий Сильван, а дочерью — Плавтия Ургуланилла, жена императора Клавдия.

Примечания

Литература 
 Syme, Ronald. The Roman Revolution. — : Clarendon Press, 1939.

Проконсулы Азии
Легаты пропреторы